Мамук (; ум. ) — сибирский хан в (1495—1496), казанский хан (1496—1497). Младший брат Ибака.

Биография 
После смерти Ибака (в 1495 году) стал ханом в Чимги(Чинги)-Туре. При поддержке казанских князей и ногаев во главе с Ямгурчи-мурзой захватил казанский трон. Мамук-хан не стремился освоить эффективное управление ханством, а решил действовать методом террора, чем настроил против себя большинство политических и экономических кругов города . Во время неудачного похода на Арских князей, от хана ушла часть казанских войск, тогда как в Казани местные князья заперли ворота, и не впустили новоявленного хана внутрь. Спустя несколько недель Мамук был вынужден отправиться обратно в Тюменское ханство, однако по пути умер.

Ссылки 
 
 Парунин А. В. Походы Сибирских Шибанидов на Казань в конце XV в. // Вопросы истории и археологии средневековых кочевников и Золотой Орды: сборник научных статей, посвященных памяти В. П. Костюкова / Д. В. Марыксин, Д. В. Васильев [отв. ред. и сост.] — Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2011. — C.102-109.

Шибаниды
Казанские ханы
Правители Сибирского ханства